Жидели́ (; ранее — Учхо́з) — микрорайон, бывшее село Жамбылского района Жамбылской области Казахстана. Находится в подчинении городской администрации Тараз.

География 
Микрорайон расположен в южной части городской администрации, в непосредственной близости с городом Тараз. 

К востоку — проходит внутригородская проселочная дорога, связывающая массивы Тараза с населёнными пунктами Жамбылского района, напрямую выходя на автомобильную дорогу А-14. К западу — проселочная дорога через микрорайон Кольтоган, выходящая на микрорайон Кумшагал. 

Абсолютная высота — 663 метра над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Кемел — на востоке.

История 
По состоянию на 1989 год, входил в состав Караойского сельсовета Джамбулского района.

Постановлением акимата Жамбылской области от 23 ноября 2011 года № 391 и решением Жамбылского областного маслихата Жамбылской области от 7 декабря 2011 года № 41-9 «Об изменении административного подчинения населенных пунктов и границ аульных округов», — населённый пункт «Жидели» — был передан в административное подчинение акимату города Тараз.

Население 
В 1989 году население села составляло 84 человека (из них — казахи основное население).

В 1999 году население села составляло 207 человек (102 мужчины и 105 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 182 человека (87 мужчин и 95 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты городской администрации Тараз